

Косолапово — село, Кіясовський район, Удмуртія
 Косолапово — село, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Косолапово — село, Цілинний округ, Курганська область